Włodarze Katowic na przestrzeni lat posiadali różne tytuły: 
 1866–1903 Bürgermeister,
 1903–1922 Oberbürgermeister,  
 w okresie międzywojennym (1922–1939) i pierwszych latach po wojnie (1945–1950) zwani byli prezydentami miasta,
 1939–1945 Oberbürgermeister,
 od 24 marca 1950 do 1 stycznia 1974 zwano ich przewodniczącymi Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 
 od 1 stycznia 1974 powrócono do określenia prezydent miasta (do dziś).

Od uzyskania przez Katowice praw miejskich w 1865 roku miasto miało 23 burmistrzów/prezydentów, a pierwszy z nich, Louis Diebel, objął urząd 14 maja 1866, zostając burmistrzem miasta, które liczyło wówczas 4815 mieszkańców i obejmowało swym zasięgiem obszar zbliżony do dzisiejszego Śródmieścia Katowic. 

Ostatnim sołtysem wsi Katowice był Louis Troll (przedostatnim był Kazimierz Skiba, nazywany ostatnim polskim sołtysem Katowic). 

Obecnie (2017) gabinet prezydencki znajduje się w gmachu Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4. Obecnie urzędującym prezydentem miasta Katowice jest Marcin Krupa (od 2014).

Chronologiczna tabela prezydentów miasta Katowice

Przypisy

Bibliografia 
 P. Nadolski, J. Siebel, J. Tofilska, Sołtysi, wójtowie, burmistrzowie, przewodniczący rad, prezydenci (w:) Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz, tom 2, Katowice 2012, s. 743-753.
 J. Lipońska Sajdak, dr Alfons Górnik prezydent Katowic w latach 1922-1928, Katowice 2002.
 D. Sieradzka, Prezydent Katowic w latach 1928-1939 Adam Kocur, Katowice 1997.

Zobacz też 
  Rada Miasta Katowice

!